Сульфи́д серебра́(I) — неорганическое вещество с химической формулой Ag2S, принадлежащее к классу бинарных соединений, также может рассматриваться как соль серебра и сероводородной кислоты.

Нахождение в природе 
Сульфид серебра в природе встречается в виде минералов акантита, аргентита и маккинстриита. Основные свойства этих минералов представлены в таблице.

Физические свойства 
Сульфид серебра — твёрдое вещество серо-чёрного цвета, является наименее растворимым в воде соединением серебра, в очень тонких плёнках придает металлическому серебру розоватую окраску. Нерастворим в этаноле.

Ag2S существует в трёх кристаллических модификациях:
 -Ag2S, ;
 -Ag2S, ;
 -Ag2S, .
Температуры фазовых переходов  176,3 °C,  592 °C.
Сульфид серебра склонен к образованию нестехиометрических соединений Ag2S, где , свойства которых могут сильно отличаться от стехиометрических.

Химические свойства

Переведение в раствор 
Сульфид серебра не реагирует с кислотами при комнатной температуре.

 При нагревании растворяется в концентрированной азотной кислоте:

 

 За счет комплексообразования растворяется при комнатной температуре в концентрированных растворах цианидов:

Восстановление серебра 
Следующие реакции сульфида серебра приводят к восстановлению металлического серебра:

 Нагревание в токе кислорода до 500 — 600 °C:

 

 Нагревание с сульфатом серебра выше 300 °C:

 

Восстановление с помощью алюминия в концентрированном горячем растворе щёлочи:

 Растворение металлического алюминия в щёлочи с образованием атомарного водорода:

 

 Восстановление атомарным водородом серебра из сульфида:

Получение 
Сульфид серебра может быть получен следующими способами:

 Прямым синтезом из простых веществ при температуре выше 200 °C:

 
 Окислением металлического серебра сероводородом в присутствии влаги или кислорода воздуха:

 

 

 Осаждением из растворов с помощью реакций ионного обмена, например:

Применение 
Руды, содержащие сульфид серебра, являются одним из видов сырья для промышленного получения металлического серебра. Чистый сульфид серебра применяется как компонент твёрдых электролитов, полупроводниковых материалов.

Сульфид серебра используется в качестве катализатора в некоторых реакциях, например, для получения политиазила.

Токсичность 
При попадании в глаза вызывает раздражение. При длительном контакте с кожей может вызывать аргирию.

Токсично для рыб:  для Pimephales promelas составляет 13 мг/л в течение 96 ч.

Примечания

См. также 
 Аргентит

Соединения серебра
серебра
Сульфиды серебра